85A steht für:
 ORP Orzeł (85A), ein U-Boot der polnischen Marine im Zweiten Weltkrieg

85a steht für:
 KHM 85a, Kinder- und Hausmärchen Nummer des Märchens „Schneeblume“

85 A steht für:
 Erma ESP 85 A, eine Selbstladepistole
 Junkers Ju 85 A, Entwurf eines 2-motorigen Schnellbombers

85A